249-я стрелковая дивизия - воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 249-я стрелковая дивизия (1-го формирования) - сформирована в 1941 году
 249-я стрелковая дивизия (2-го формирования) - сформирована в 1942 году